Ukazatel může znamenat:

 Veličinu, která charakterizuje stav nějakého systému, například 
 demografický ukazatel
 ekonomický ukazatel
 Laboratorní hodnotu - marker, který je typický pro určitý stav, chorobu a podobně 
 Zařízení, které indikuje nějakou hodnotu
 indikátor
 Zařízení, které udává směr, například 
 turistická značka 
 směrová tabule, viz Dopravní značení v Československu
 V informatice:
 ukazatel (programování) – odkaz na adresu objektu v paměti počítače
 ukazatel (grafické rozhraní) – kresba na monitoru počítače, která sleduje pohyb počítačové myši, touchpadu apod.

Další významy mohou být na stránce pointer.

Externí odkazy